Диплом (франц. diplôme, от греч. díplōma — сложенный вдвое лист или документ).

 Диплом — официальный документ об окончании среднего специального или высшего учебного заведения и присвоении соответствующей квалификации; официальный документ о присуждении учёной степени или присвоении учёного звания.
 Диплом — награда за достижения в различного рода конкурсах, соревнованиях, выставках и другое.
 Диплом — документ, удостоверяющий право учреждения, организации или отдельного гражданина на осуществление определённых действий (например, на ведение торговли).
 Дворянский диплом
 Диплом — просторечное название выпускной квалификационной работы (например, дипломная работа, дипломный проект).